Kurier am Sonntag steht für:
 eine Sonntagszeitung der Bremer Tageszeitungen
 ein sonntägliches Anzeigenblatt am Niederrhein, siehe Kurier am Sonntag (Kleve)